Ilha Caviana
Caviana (Crambidae)
Caviana (Manacapuru)

Desambiguação